Улица 1 Гвардейской армии () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Вячеслава Черновола до улицы Мартына Небабы.

Примыкают улицы Ивана Богуна, Константина Самострова, Шевчука, Швейцаровка (Пугачёва).

История 
Улица была проложена в начале 20 века и застроена индивидуальными домами. В 1980-е годы усадебная застройка частично ликвидирована и были построены 9-этажные дома. В конце 1980-х годов улица получила современное название.

Застройка 
Парная сторона улицы занята многоэтажной (9-этажные дома) жилой застройкой и частично в конце улицы усадебной застройкой. Первый квартал парной стороны занимает волнообразный в плане 10-подъездный 9-этажный дом № 4 длиной 270 м. Данный дом разделяет на две части улицу Ивана Богуна. Непарная сторона улицы занята преимущественно усадебной застройкой, которая чередуется с многоэтажной (9-этажные и один 5-этажный дома) жилой застройкой. По улице расположены продуктовые магазины.

Учреждения: нет

Мемориальные доски:
 дом № 4 — 1-й Гвардейской армии, которая дислоцировалась в Чернигове — комментарий именования улицы

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 137 ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова